Detta är en lista över sjöar i Rättviks kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Rättviks kommun.

Lista

Rättviks kommun
 Lista